Jméno Gerlach nese více různých objektů: 

geografie
 Gerlachovský štít (2654 m) – nejvyšší hora Vysokých Tater, Slovenska a celých Karpat
 Zadný Gerlach (2616 m) – uzlový štít v hlavním hřebeni Vysokých Tater

jména osob
 Josef Gerlach (1813–1884) – český hudebník
 Svatý Gerlach (?–1165) – světec katolické církve
 Walther Gerlach (1889–1979) – německý fyzik